Оњега може да се односи на:
 Оњега, језеро у Русији.
 Оњега (река), река у Русији
 Оњега (град), град у Русији